

Sigle 

 Berd, acronyme de « Banque européenne pour la reconstruction et le développement » (BERD).

Toponyme et hydronyme 

 Berd, ville d'Arménie.
 Berd, affluent de l'Ob, en Russie.